Der Yangmingshan-Nationalpark () ist ein Nationalpark in der Republik China (Taiwan).

Lage und Geschichte 
Der Park umfasst einen Teil der Datun-Vulkangruppe im Norden der Insel Taiwan. Er hat eine Fläche von 11.338 Hektar (113,38 km²), die sich auf das Gebiet der Städte Taipeh (Bezirke Shilin 2019 ha und Beitou 2833 ha) und Neu-Taipeh (Bezirke Tamsui 695 ha, Sanzhi 1824 ha, Shimen 741 ha, Jinshan 1847 ha und Wanli 1496 ha) verteilt. Die Berggruppe war ursprünglich unter dem Namen Tsaoshan („Grasberg“) bekannt. Schon zur Zeit der japanischen Herrschaft über Taiwan (vor 1945) war hier die Anlage eines Naturparks geplant („Datun-Nationalpark“), jedoch kam es dazu nicht mehr. Im Jahr 1950 wurde die Bergregion zu Ehren des chinesischen Philosophen Wang Yangming (1472–1529) in Yangmingshan („Yangming-Berg“) umbenannt. Am 16. September 1985 wurde der gleichnamige Nationalpark eingerichtet.

Natur 
Im Bereich des Parks liegen mehr als 20 erloschene Vulkane. Die Höhe über dem Meeresspiegel variiert zwischen 200 and 1120 Metern und der höchste Berg ist mit 1120 m der Qixing Shan 七星山, ein ehemaliger Vulkan in der Datun-Vulkangruppe. Als Zeichen der immer noch andauernden geothermalen Aktivität finden sich an verschiedenen Stellen insgesamt 13 heiße Quellen und Fumarolen. In der Nähe der Fumarolen bilden sich gelbe Schwefelablagerungen, und in früheren Zeiten wurden diese Schwefelvorkommen auch wirtschaftlich ausgebeutet. Im Park gibt es mehrere Wasserfälle, deren Wassermenge je nach Niederschlag variiert. 

Obwohl der Park in der subtropischen Vegetationszone liegt, unterscheidet sich seine Vegetation teilweise von anderen Regionen derselben Zone. Die Böden sind aufgrund der geothermalen Aktivität ungewöhnlich warm und außerdem arm an Calcium und sauer. Der Nordost-Monsun bringt im Winter reichliche Niederschläge und deutlich niedrigere Temperaturen, was dazu führt, dass neben den subtropischen Regenwald auch gemäßigte immergrüne Laubwälder und Bergwiesen zu finden sind. Der Park weist zum Teil sogar alpine Pflanzen auf, die im Taiwanischen Zentralgebirge erst ab einer Höhe von 2500 Metern über dem Meeresspiegel zu finden sind. Im Park wurden 1.359 Pflanzenspezies beschrieben. In einer Höhe von 500 bis 900 Metern finden sich Laubwälder mit Lorbeergewächsen (Machilus sp. u. a.), Radbäumen, chinesischen Amberbäumen (Liquidambar formosana), Taiwan-Kirschen, Sperrsträucher und Pflaumenbäume (Prunus phaeosticta), die von Büschen begleitet sind (Eurya, Purpurrote Taubnessel, Hortensien (Hydrangea angustipetala)). Viele Baumarten wurden schon während der Zeit der japanischen Herrschaft (1895–1945) angepflanzt, so z. B. Pinus luchuensis, Chinesische Sicheltannen, Japanische Schwarzkiefern und Acacia confusa.

An Säugetieren sind hier Formosa-Makaken, Wildschweine (Sus scrofa taivanus), Chinesische Hasen (Lepus sinensis formosus), Pallashörnchen, Larvenroller (Paguma larvata taivana), Chinesischer Inselmaulwurf, Ryukyu-Stachelratten und Echte Bandikutratten beheimatet. 123 verschiedene Vogelspezies wurden beschrieben. Am häufigsten sind Chinesisches Bambushuhn, Japanbrillenvogel, Madagaskar-Fluchtvogel, Palawanzweigtimalie und Grauwangenalcippe anzutreffen. Zu den 53 Reptilienspezies, die im Park vorkommen, zählen verschiedene Schlangen (Amphiesma sauteri, Taiwan-Kukrinatter (Oligodon formosanus), Xenochrophis piscator, Blumennatter (Orthriophis moellendorffi)), darunter auch die giftige Taiwan-Bambusviper (Trimeresurus stejnegeri stejnegeri) und Taiwan-Kobra (Naja atra). Weitere vorkommende Reptilien sind die Eidechse Diploderma polygonatum xanthostomum, der indische Waldskink (Sphenomorphus indicus) und Plestiodon elegans. Des Weiteren sind 22 Amphibiensepzies und zahlreiche Insektenarten im Park beheimatet.

Klima 
Die meisten Besucher kommen im Frühjahr, wenn der Park überall in Blüte steht. Im Sommer kann man den Park nutzen um sich von den schwül-heißen Temperaturen im umliegenden Taipeh und Neu-Taipeh zu erholen. Im Herbst sind die Bergwiesen mit blühendem Silbergras bedeckt. Im Winter gibt es häufig kalte Winde und intensiven Regen, selten jedoch auch Schneefall. 

Im Nationalpark Yangmingshan gibt es zwei Wettermessstationen des Taiwanischen Wetterdiensts: Zhuzihu (竹子湖) im Bezirk Beitou von Taipeh () in 607 Metern Höhe und Anbu im Bezirk Tamsui von Neu-Taipeh in 826 Metern Höhe ().
Am 24. Januar 2016 registrierten beide Stationen bei Schneefall mit −3,7 °C (Anbu) und −1,5 °C (Zhuzihu) die niedrigsten dort je gemessenen Temperaturen.

Wetterstation Zhuzihu

Wetterstation Anbu

Weblinks 
 Webseite der Parkverwaltung (englisch)

Einzelnachweise 

Yangmingshan
Geographie (Neu-Taipeh)
Gegründet 1985